Dławiszowce (Celastrales Baskerville) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych. Obejmuje dwie rodziny z 94 rodzajami i ok. 1355 gatunkami, przy czym do Lepidobotryaceae należą dwa gatunki z dwóch rodzajów spotykane w tropikach Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej, a do dławiszowatych Celastraceae – cała reszta rozprzestrzeniona na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy) i we wszystkich strefach klimatycznych. Należące tu rośliny mają zwykle drobne kwiaty zebrane w wierzchotkowatych kwiatostanach, liście z przylistkami, często ząbkowane.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
 Celastraceae – dławiszowate 
 Lepidobotryaceae

Przypisy 

Dławiszowce